Forces Martiniqueses de Progrés, partit polític de Martinica
 KK FMP (del seu nom en serbi Košarkaški Klub Fabrika Metalnih Proizvoda), club de bàsquet de Belgrad (Sèrbia)
 FileMaker Pro, programari multiplataforma de base de dades relacional
 fmp també és l'acrònim en el lèxic casteller de folre, manilles i puntals, sobretot en el cas del pilar de 9 amb folre, manilles i puntals